Holdgate ist der Name von:

  Martin Holdgate (* 1931), britischer Biologe

Sonstiges:
 Holdgate Castle, Burgruine in Shropshire, England
 Mount Holdgate, Berg auf Cook Island im Archipel der Südlichen Sandwichinseln